Marvelli ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Marvelli (Alberto Marvelli – deutsch: Albert; 1918–1946), christdemokratischer italienischer Politiker
 Fredo Marvelli (1903–1971), deutscher Zauberkünstler

 Marvelli jr. (1932–2008), deutscher Zauberkünstler